Q kód může být označení například pro 
 Q kódy v radioprovozu – trojpísmenné zkratky pro nejběžnější sdělení
 kódy z kapitoly XVII v Mezinárodní klasifikaci nemocí MKN-10: vrozené malformace, deformace a chromozomální abnormality

Viz též článek o písmenu Q.